Highbury steht für:

 Highbury (London), Stadtteil von London im Bezirk Islington
 Highbury (Stadion), eigentlich Arsenal Stadium, ehemaliges Fußballstadion in London-Highbury, Spielstätte des FC Arsenal
 Highbury Stadium (Fleetwood), Fußballstadion in Fleetwood, England

Siehe auch:
 Battle of Highbury, Fußballspiel zwischen England und Italien im Highbury 1934